JRK – codice aeroportuale IATA dell'Arsuk Heliport, Arsuk, Groenlandia